20/20 peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe américain de power pop.

Chanson 

 , chanson britannique du groupe de rock alternatif de Gaz Coombes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson britannique du groupe de indie rock de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Ryan Adams jamais sorti ;

 20/20, album des  sorti le  ;
 , album de George Benson sorti le  ;
 , album de Spyro Gyra sorti le  ;
 20/20, album de Dilated Peoples sorti le  ;
 , album de Trip Lee sorti le  ;
 , album de Saga sorti le .

Télévision 

 20/20, émission d'information de la chaîne ABC.